New York Jets – squadra di football americano statunitense
 Winnipeg Jets – squadra di hockey su ghiaccio canadese